Laimbach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile und Gemeinden:
 Laimbach (Bad Schussenried), Ortsteil der Stadt Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Laimbach (Allershausen), Ortsteil der Gemeinde Allershausen, Landkreis Freising, Bayern
 Laimbach (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Laimbach (Reckendorf), Ortsteil der Gemeinde Reckendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Laimbach (Weilmünster), Ortsteil der Gemeinde Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

 Laimbach am Ostrong, Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Laimbach (Gemeinde Bad Leonfelden), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Bad Leonfelden im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Laimbach (Gemeinde Sankt Oswald), Ortschaft der Gemeinde Sankt Oswald bei Haslach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Fließgewässer:
 Laimbach (Amper), linker Zufluss der Amper nahe Allershausen, Landkreis Freising, Bayern
 Laimbach (Baunach), rechter Zufluss der Baunach nahe Laimbach, Gemeinde Reckendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Laimbach (Ehebach), linker Zufluss des Ehebachs bei Baudenbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Laimbach (Inn), rechter Zufluss des Inns nahe Hausmehring, Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Laimbach (Irnhartingerbach), rechter Zufluss des Irnhartingerbachs (zum Grünbach) bei Irnharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Laimbach (Ölschnitz), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Ölschnitz bei Unterölschnitz, Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Laimbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach im Gemeindegebiet von Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Laimbach (Weitenbach), rechter Zufluss des Weitenbaches bei Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Laimbach (München), einer der Stadtbäche im kreisfreien München, Bayern

Siehe auch:
 Lainbach
 Leimbach
 Leinbach
 Oberlaimbach
 Unterlaimbach